Orosz–svéd háborúk: Az oroszok, pontosabban a novgorodiak voltak, akik elsőként összecsaptak a svédekkel a 12. században. Több mint kétszáz éven át nem folytak komolyabb intenzitással a konfliktusok a két ország közt, egész a 16. század közepéig, s tartottak a 19. századig.

 Finnországi novgorodi–svéd háborúk (1142–64)
 Karéliai novgorodi–svéd háború (1178)
 Svéd–rusz háború (1229)
 Novgorodi–svéd háború (1240)
 Finnországi novgorodi–svéd háború (1246–50)
 Karéliai novgorodi–svéd háború (1293–95)
 Novgorodi–svéd háború (1311–23)
 Novgorodi–svéd háború (1348–49)
 Novgorodi–svéd háború (1375–96)
 Novgorodi–svéd háború (1397)
 Orosz–svéd háború (1479–82)
 Orosz–svéd háború (1493)
 Orosz–svéd háború (1495–99)
 Orosz–svéd háború (1510)
 Orosz–svéd háború (1554–57)
 Livóniai háború (1561–83)
 Orosz–svéd háború (1590–95)
 Ingriai háború (1610–17)
 Északi háború (1655–60)
 Nagy északi háború (1700–21)
 Orosz–svéd háború (1741–43)
 Orosz–svéd háború (1788–90)
 Finn háború (1808–09)

Források 
 Weiszhár Attila – Weiszhár Balázs: Háborúk lexikona, Atheneaum kiadó, Budapest 2004.